Эмк () — немецкая фамилия; известные носители:
  (; род. 1937) — немецкий кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
  (; 1836—1908) — немецкий филолог, историк и политик.

См. также 
  — сокращение
  (, , )